Gorou Banda steht für:

 Gorou Banda (Banibangou), Weiler in der Gemeinde Banibangou in Niger
 Gorou Banda (Dargol), Weiler in der Gemeinde Dargol in Niger
 Gorou Banda (Diagourou), Weiler in der Gemeinde Diagourou in Niger
 Gorou Banda (Guilladjé), Dorf in der Gemeinde Guilladjé in Niger
 Gorou Banda (Niamey I), Dorf im Arrondissement Niamey I der Stadt Niamey in Niger
 Gorou Banda (Niamey V), Dorf im Arrondissement Niamey V der Stadt Niamey in Niger
 Gorou Banda (Sambéra), Weiler in der Gemeinde Sambéra in Niger